

Ноксен Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсільванія
 Ноксен — переписна місцевість, штат Пенсильванія